Elk River (Elk ist der englische Name für den Wapiti-Hirsch) ist der Name folgender

Flüsse:

in Kanada:
 Elk River (Brazeau River) in Alberta
 Elk River (Kootenay River) in British Columbia
 Elk River (Vancouver Island) auf Vancouver Island in British Columbia
 Elk River (Thelon River) in den Nordwest-Territorien

in den Vereinigten Staaten:
 Elk River (Humboldt Bay) in Kalifornien
 Elk River (Yampa River) in Colorado
 Elk River (Mississippi River, Iowa) in den Mississippi River in Iowa
 Elk River (Verdigris River) in Kansas
 Elk River (Chesapeake Bay) in Maryland
 Elk River (Grand Traverse Bay) in Michigan
 Elk River (Mississippi River, Minnesota) in Minnesota
 Elk River (Watauga River) in North Carolina 
 Elk River (Neosho River) in Oklahoma 
 Elk River (Fluss in Oregon) in den Pazifischen Ozean in Oregon
 Elk River (Tennessee River) in Alabama und Tennessee
 Elk River (Grays Harbor) in Washington
 Elk River (Kanawha River) in West Virginia 
 Elk River (South Fork Flambeau River) in Wisconsin

Orte:

 Elk River (Kalifornien) 
 Elk River (Iowa) 
 Elk River (Minnesota) 
 Elk River (Pennsylvania)